Аватара або Аватар — у індійській мітології та індуїзмі — тимчасове утілення божества в образі людини чи тварини для протидії злу.

Інші поширені значення:
 Аватар (інтернет) — графічне зображення користувача, або його ігровий персонаж.

Кіно і телебачення 
 «Аватар, або заміна душ» — польський художній фільм 1964 року.
 «Аватар: Останній захисник» — американський анімаційний серіал 2005–2008 років.
 «Аватар: Легенда про Кору» — американський мультсеріал 2012–2014 років, продовження попереднього мультсеріалу.
 «Аватар: Останній захисник» — майбутній американський телесеріал, адаптація живої дії до анімаційного серіалу
 «Аватар» — франшиза і запланована серія американських науково-фантастичних фільмів Джеймса Кемерона:
 «Аватар» — перший фільм, 2009 рік.
 «Аватар: Шлях води» — друга частина, запланована до виходу у 2022 році.
 Аватар 3 — третя частина, запланована до виходу у 2024 році.

Інші значення 

Аватар (роман) — науково-фантастичний роман американського письменника Пола Андерсона, виданий 1978 року.
James Cameron's Avatar: The Game — відеогра за мотивами фільму 2009 року

Див. також 
 Ірландська аватара — сатиричний памфлет, написаний Байроном на початку 20-х років XIX століття.
 The King’s Avatar —  китайський веброман авторства Худі Ланя, відомий також під назвами: The king's Avatar (букв.«Аватар короля») та Master of Skill (букв.«Майстер Скіллів»)